Frank B. Zoltowski est un astronome amateur australien, né en 1957. Il est crédité de  d'astéroïdes entre 1997 et 2003 par le Centre des planètes mineures.

L'astéroïde  a été nommé en son honneur.

Astéroïdes découverts

Notes et références

Liens externes 
 .

Astronome amateur
Astronome australien du XXe siècle
Astronome australien du XXIe siècle
Découvreur d'astéroïdes
Naissance en 1957
Éponyme d'un objet céleste